

Geografia

Scoglio la Russa – isola della Calabria

Persone
Adrienne La Russa (1948) – attrice statunitense
Angelo La Russa (1936) – politico italiano della Democrazia Cristiana e del CCD
Antonino La Russa (1913-2004) – politico italiano del Movimento Sociale Italiano
Ignazio La Russa (1748-1873) – avvocato, magistrato e politico italiano
Leonardo La Russa (1832-1900) – politico italiano, figlio di Ignazio (1798-1873)
Ignazio La Russa (1869-1935) – politico italiano, figlio di Leonardo (1832-1900)
Ignazio La Russa (1947) – politico italiano, dal 2022 presidente del Senato della Repubblica, figlio di Antonino
Rocco La Russa (1828-1860) – patriota e medico italiano
Romano La Russa (1952) – politico italiano di Fratelli d'Italia, figlio di Antonino
Tony La Russa (1944) – ex giocatore di baseball e allenatore di baseball statunitense
Vincenzo La Russa (1938-2021) – politico italiano della Democrazia Cristiana, figlio di Antonino